Die Saison 2011/12 war die 14. Spielzeit seit Gründung der neuen 2. Eishockey-Bundesliga, der zweithöchsten Liga im deutschen Eishockey und begann am 23. September 2011. Es nahmen 13 Mannschaften an der von der Eishockeyspielbetriebsgesellschaft organisierten Liga teil. Meister der Liga wurden die Landshut Cannibals, die sich im Playoff-Finale gegen die Starbulls Rosenheim mit 4:2 Siegen durchsetzten.

Die Fischtown Pinguins waren als letztplatzierte Mannschaft der Abstiegsrunde sportlicher Absteiger in die Oberliga.  Da aber der erste der Oberliga, die Tölzer Löwen ihr Aufstiegsrecht nicht wahrnahmen und die Liga ohnehin wieder auf 14 Mannschaften aufgestockt werden soll, durfte der Verein in der Liga verbleiben.

Teilnehmer und Modus 

Die 13 teilnehmenden Mannschaften spielten eine Doppelrunde. Nach dieser Hauptrunde spielten die besten acht Mannschaften in Play-offs den Meister der 2. Bundesliga aus. die restlichen fünf Mannschaften spielten in einer Einfachrunde den Absteiger in die Oberliga aus.
  Bietigheim Steelers
  Fischtown Pinguins
  Eispiraten Crimmitschau
  Dresdner Eislöwen
  Hannover Indians
  Heilbronner Falken
  ESV Kaufbeuren
  Landshut Cannibals
  Ravensburg Towerstars (Meister 2010/11)
  Starbulls Rosenheim
  Schwenninger Wild Wings
  Lausitzer Füchse
  SC Riessersee (Aufsteiger aus der Oberliga)

Der Meister der 2. Bundesliga 2010/11, die Ravensburg Towerstars, konnten sich für eine DEL-Lizenz bewerben. Ende Juni 2011 wurde durch die DEL eine Lizenz für die Towerstars aufgrund gravierender Mängel in Bezug auf den 9000-Punkte-Plan abgelehnt.

Stadien

Hauptrunde 

Am Ende der Hauptrunde gaben die Schwenninger Wild Wings und die Landshut Cannibals eine Bewerbung für die DEL für den Fall ab, dass ein Club aus dieser Liga ausscheiden würde. Die Landshuter standen zudem in Verhandlungen über eine Übernahme der Lizenz der Hannover Scorpions, die jedoch auch nächste Saison in der DEL spielen werden.

Kreuztabelle 

Anm.: V nach Verlängerung; P nach Penalty-Schießen

Hauptrundentabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit vier gegen vier Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTG = Siege nach Verlängerung, PSG = Siege nach Penaltyschießen, OTV = Niederlagen nach Verlängerung, PSV = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, GP = Gesamtpunkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = Strafminuten, (N) = Neuling
Erläuterungen:  = direkte Qualifikation für die Play-offs,  = Teilnahme an den Play Downs

Play-off-Spiele

Modus 
Verlängerung / Penaltyschießen: Enden Spiele nach der regulären Spielzeit von 3 × 20 Min. unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten mit vier gegen vier Feldspielern, jedoch nur solange, bis ein Tor erzielt wird. Die das Tor erzielende Mannschaft ist mit dem entsprechenden Ergebnis Sieger.

Wurde in der Verlängerung kein Tor erzielt, erfolgte unverzüglich und ohne Seitenwechsel ein Penaltyschießen, mit Ausnahme des letzten Spiels einer Play-off-Serie, welches so lange um jeweils 20 Minuten verlängert wurde, bis ein Tor erzielt wurde. Bei allen Spielen wurde vor Beginn des Penaltyschießens die Eisfläche „trocken abgezogen“.

Play-off-Baum 
Im Halbfinale trat der verbleibende Beste der Hauptrunde gegen den verbleibenden Schlechtplatziertesten der Hauptrunde und der verbleibende Zweitbeste gegen den verbleibenden Zweitschlechtesten der Hauptrunde an.

Play-off-Viertelfinale 
Die Play-off-Viertelfinalspiele wurden im Best-of-seven-Modus ausgetragen und fanden am 14., 16., 18., 20., 23., 25. und 27. März 2012 statt.

HR = Hauptrunde

Play-off-Halbfinale 
Die Play-off-Halbfinalspiele wurden ebenfalls im Best-of-seven-Modus ausgetragen und fanden am 30. März, 1., 3., 5., 7. und 9. April statt 2012. Der letzte Termin für den 11. April 2012 war nicht mehr erforderlich.

Play-off-Finale 
Die Play-off-Finalspiele wurden ebenfalls im Best-of-seven-Modus ausgetragen und fanden am 13., 15., 17., 20., 22. und 24. April 2012 statt.
Nach Abschluss der Saison wurden erfolgreiche Bemühungen der ESBG bekannt, dem Meister der 2. Eishockey-Bundesliga die Teilnahme am IIHF Continental Cup zu ermöglichen. Die Cannibals werden in der 2. Runde der Saison 2012/13 des Cups teilnehmen.

Abstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 13 der Vorrunde spielten in einer Einfachrunde einen Absteiger in die jeweilige Oberliga aus. Die Spiele fanden am 16., 18., 23., 25. und 30. März sowie 1., 5., 7., 9. und 13. April 2012 statt. Die Fischtown Pinguins waren als letzter sportlicher Absteiger. Da aber der erste der Oberliga, die Tölzer Löwen ihr Aufstiegsrecht nicht wahrnahmen und die Liga ohnehin wieder auf 14 Mannschaften aufgestockt werden soll, durfte der Verein in der Liga verbleiben.

Erläuterungen:  = Klassenerhalt,   = sportlicher AbstiegV – nach Verlängerung; P – nach Penalty-Schießen

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2011/12